

Sigle 
Long Term Support – supporto a lungo termine, usato per programmi che indicano che la versione di quel programma fornirà un supporto per un periodo più lungo di tempo. Uno ogni quattro rilasci di Ubuntu è LTS.

Codici 
 LTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Force Base, Altus (Oklahoma), Stati Uniti

Telefonia 
 LTS Le Telecomunicazioni del Sud – Gestore di telefonia fissa virtuale locale con sede a Palermo.